

Famiglie 
 Dolgorukov – famiglia russa

Persone 
 Aleksandr Sergeevič Dolgorukov – politico e diplomatico russo
 Nikolaj Andreevič Dolgorukov – nobile e generale russo
 Sergej Alekseevič Dolgorukov – politico e diplomatico russo
 Vasilij Andreevič Dolgorukov – generale russo
 Vasilij Michajlovič Dolgorukov – generale russo
 Vasilij Vasil'evič Dolgorukov – nobile e ufficiale russo (1752-1812)
 Vasilij Vasil'evič Dolgorukov – nobile e ufficiale russo (1786-1858)
 Vasilij Vladimirovič Dolgorukov – generale russo
 Vladimir Andreevič Dolgorukov – generale russo
 Vladimir Dmitrievič Dolgorukov – nobile e ufficiale russo

Pagine correlate 
Dolgorukova
Dolgorukovo